Das Attribut apostolisch (zu Apostel) benennt:

 die Apostolischen Gemeinschaften, Konfessionsbezeichnung verschiedener christlicher Gemeinschaften, siehe Konfessionsgruppe der apostolischen Gemeinschaften, :Kategorie:Apostolische Gemeinschaften
 das Apostolische Glaubensbekenntnis
 die Apostolische Sukzession, ununterbrochene Weitergabe des Bischofsamtes ausgehend von den Aposteln
 die Eine, heilige, katholische und apostolische Kirche, Natur der christlichen Gemeinde in der christlichen Theologie
 die apostolischen Väter, die zweite Generation nach den Aposteln (1. und 2. Jahrhundert nach Christus)

Siehe auch:
 Apostel (Begriffsklärung)
 Apostolat